

Elektronica
Geïntegreerde schakeling of microchip, elektronische chip

Toepassingen
Chipkaart
Chipknip
Chipring
Chipset
Chiptuning
E-waves Phone Chip
Geluidschip
Identificatiechip
Microfluïdische chip, een chip met vloeistofkanaaltjes
Modchip
Neurochip
Yamaha Chip Controlled Throttle
Yamaha Chip Controlled Shift

Voeding
Flinters of afgesneden schijfjes. Het Engelse woord chip betekent: dun plakje of schijfje.

Aardappel
Aardappelchips
Fish and chips, Engelse frieten met vis
Stapelchips

Overig
Bananenchips
Cassavechips
Groentechips
Tarochips
Tortillachips
Yamchips

Biologie
Chromatine-immunoprecipitatie (ChIP)

Media

Film en televisie
CHiPs, een Amerikaanse televisieserie
Chip Zien, een Amerikaans acteur
Goodbye, Mr. Chips, Britse film
Knabbel en Babbel, Nederlandse naam van de tekenfilmfiguren Chip & Dale
CHIPS (2017), Amerikaanse film uit 2017

Lectuur
Een zakje chips, een stripalbum van de De Kiekeboes

Muziek
Chips (groep), voormalige Zweedse pop- en countrygroep
Chiptune, elektronische muziek
Ch!pz, Een voormalig nederlandse popgroep
Double Egg with Chips and Beans, muziekalbum van de Britse popgroep Antique Seeking Nuns
Hot Chip, een Britse electropop band

Videospellen
Chip 'N Dale: Rescue Rangers, videospel voor de NES
Chip's Challenge, videospel voor verschillende platforms
Nachtwacht (computerspel), computerspel voor de C64 en MSX (ook bekend onder de naam Mr. Chip Nibble)

Plaats
Chipley, een plaats in de Verenigde Staten
Chippenham (Wiltshire), een plaats in Engeland
Chipping Norton, een plaats in Engeland
Chipstable, een plaats in Engeland

Sport en ontspanning
Amica Chips-Knauf, Sanmarinese wielerploeg
A.S.T.V. Chip & Charge, Amsterdamse tennisvereniging
Chip (golf), een korte slag naar de green.
Chip Ganassi, voormalig Amerikaans autocoureur
Chip Ganassi Racing, Amerikaans raceteam
Fiche, casino- of pokerchip